Окара (порт. Ocara) — многозначный термин.

 Окара — соевый продукт при производстве соевого молока. 
 Окара (город) — город в провинции Пенджаб (Пакистан); центр одноимённого округа.
 Окара (Сеара) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. 

 Окара, Павел Николаевич (1952) — начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской.